Hypori (pronunciado "háipori") es un planeta del universo de La guerra de las galaxias. Es un mundo de clima templado, rocoso y rico en minerales. No tenía vida inteligente hasta que los líderes de la Baktoid Armor Workshop fomentaron su colonización llevando una colmena entera de geonosianos. Estos trabajadores del cercano Geonosis convirtieron el planeta en una enorme fundición. En sus desoladas yardas se alojaban una serie de fábricas de droides de batalla y otras máquinas de los separatistas (Confederación de Sistemas).

El Maestro Jedi Barrek y su aprendiz Padawan Sha'a Gi descubrieron la fundición e informaron a Coruscant. De inmediato la República Galáctica tomó cartas en el asunto enviando una flota de naves e infantería clon. Pero el ataque fue un desastre. Las naves ni siquiera llegaron a desembarcar sus tropas debido a las minas orbitales. Hypori se volvió un cementerio de naves y cazas de la República. Solo el Maestro Barrek y su aprendiz Sha'a Gi sobrevivieron al desastre. De inmediato el Alto Consejo Jedi despachó un equipo de Jedi que pudiese sacar con vida a los otros dos que se ocultaban entre los escombros de la ya caída flota.

Las fuerzas de los separatistas estaba muy bien preparadas, y quien guiaba los ejércitos de androides en Hypori era uno de los más temibles generales que la galaxia haya conocido jamás: el General Grievous. Grievous cazó y asesinó a media docena de Jedi que trataron de rescatar al Maestro Barrek. El propio Maestro Barrek y su aprendiz Sha'a Gi, K'Kruhk, Tarr Seirr perecieron en las desoladas planicies de este planeta. Así fue como el General Grievous inició su reputación como cazador de Jedi. Solo Ki-Adi-Mundi, Shaak-Ti y Aayla Secura sobrevivieron a su embestida.

Enlaces externos 
Página del planeta Hypori en la base de datos oficial (en inglés).

Planetas de Star Wars

en:List of Star Wars planets (H–J)#Hypori
fr:Liste des planètes de Star Wars#H